

Patronymie

 
 Gerhard Marcks (1889-1981) est un sculpteur allemand.
 Megan Marcks (1972-) est une rameuse d'aviron australienne.
 Werner Marcks (1896-1967) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.

Paronyme 
 La Marck
 Marck, commune française
 Nick Marck, réalisateur américain
 Bernard Marck, historien français